Numele Dovre se poate referi la:

Locuri în Norvegia
 Dovre, municipalitate în comitatul/provincia Oppland
 Dovre National Park, parc național în provinciile Hedmark și Oppland
 Dovrefjell, lanț montan în centrul Norvegiei
 Dovrefjell–Sunndalsfjella National Park,  parc național centrat în lanț montan Dovrefjell
 Dovre Region, regiunea din jurul lanțului montan Dovrefjell
 Dovre Line, linie de cale ferată între Oslo și Trondheim
 I Dovregubbens hall, titlul norvegian al piesei muzicale În cabinetul Regelui Munte, de Edvard Grieg

Localitate în Statele Unite
 Dovre, Wisconsin, orășel în

Altele
 Dover (dezambiguizare)

Nume proprii